Исламгулово — название населённых пунктов в России:

 Исламгулово — деревня в Мелеузовском районе Башкортостана.
 Исламгулово — деревня в Миякинском районе Башкортостана.